Breitlohsee ist ein Name von Seen:

 Breitlohsee, anderer Name des Hochwasserrückhaltebeckens Breitloh im Lauf der Brettach (zur Jagst) bei Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Breitlohsee (Natur- und Waldschutzgebiet Kaltenbronn), See im südwestlichen Teil des Natur- und Waldschutzgebietes Kaltenbronn in der Waldflur von Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg; Ursprung des Breitlohbachs, der letztlich über den Rohnbach zur Großen Enz entwässert